OAR steht für:
 Original Aspect Ratio, Originalseitenverhältnis, siehe Seitenverhältnis
 OAR (Band), eine amerikanische Rockband aus Rockville, Maryland
 OAR Consulting, einen ehemaligen börsennotierten IT-Dienstleister
 Oberamtsrat, Amtsbezeichnung
 Augustiner-Rekollekten (Ordo Augustinianorum Recollectorum)
 Olympic Athletes from Russia, Bezeichnung für russische Athleten, die bei den Olympischen Winterspielen 2018 an den Start gingen
 Organismes d’autorégulation, französischer Name für Selbstregulierungsorganisation nach Schweizer Geldwäschegesetz

Oar steht für:
 Oar (Satu Mare), Ort bei Satu Mare in Rumänien

Oar ist der Familienname folgender Personen:
 Tommy Oar (* 1991), australischer Fußballspieler

oar steht für:
 Altaramäisch (ISO-639-3-Code), älteste Sprachstufe der aramäischen Sprache

Abkürzung